Ири —  село в Грузии (Онский муниципалитет края Рача-Лечхуми и Квемо-Сванетия)
 Ири — деревня в Чаде
 Ири —  другое название города Эри в США

См. также 
 Ири-Хор — додинастический фараон Древнего Египта, правивший около 3000 до н. э.